A 2019-es olasz szuperkupa-döntőjét 2019. december 22-én játszotta a 2018–2019-es olasz bajnokság győztese, a Juventus, valamint a 2018–2019-es szezon kupagyőztese, az SS Lazio. A találkozó helyszíne a szaúdi Rijádban található Fahd király nemzetközi stadion volt. A mérkőzést a Lazio nyerte meg 3–1 arányban.

A mérkőzés háttere
A két csapat ötödik alkalommal találkozott a Szuperkupa döntőjében, ezzel pedig a sorozat leggyakoribb párosítása lett, megelőzve az Internazionale és az AS Roma párharcait. Az ezt megelőző négy párharcból mindkét csapat két-két alkalommal nyert, a Juventus 2013-ban és 2015-ben, a Lazio pedig 1998-ban és 2017-ben.

A mérkőzés 

{| width="100%"
|valign="top" width="40%"|

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
2018–2019-es olasz labdarúgó-bajnokság (első osztály)
2018–2019-es olasz labdarúgókupa

olasz szuperkupa
Olasz labdarúgó-szuperkupa